Zeiz ist der Familienname folgender Personen:

 August Hermann Zeiz (1893–1964), deutscher Schriftsteller
 Gabriel Peter Zeiz, ab 1946 Thomas Sessler (1915–1995), deutsch-österreichischer Verleger, Schriftsteller und Widerstandskämpfer

Siehe auch:
 Zeitz (Begriffsklärung)